Manuel Tovar puede referirse a:
 Manuel Tovar y Chamorro (1844-1907), sacerdote, escritor y político peruano. 
 Manuel Tovar Siles (1875-1935), caricaturista y dibujante español.